Volume 6: Poetry for the Masses (Black Anvil Ego), een muziekalbum uit The Desert Sessions uit 1999
 Hangover Music Vol. VI, een muziekalbum van de Amerikaanse band Black Label Society uit 2004
 Warts and All: Volume 6, een live muziekalbum van de Amerikaanse band moe uit 2008
 Anjunabeats Volume Six, een muziekalbum van de Britse band Above & Beyond uit 2008
 Glee: The Music, Volume 6, een soundtrackalbum van de personages in de Amerikaanse televisieserie Glee uit 2011